Covasna je
 Covasna (město), město v rumunské župě Covasna
 Covasna (župa), župa v rumunském Sedmihradsku
 Covasna (Iaşi), vesnice v moldavské župě Iaşi